Le bilan saison par saison du LOSC Lille présente les résultats en championnat et dans les différentes coupes du clubs lillois depuis sa création en 1944.

Notes et références

Navigation 

Lille
LOSC Lille